Anguier ist der Familienname folgender Personen:

 Francois Anguier (1604–1669), französischer Bildhauer
 Michel Anguier (1612–1686), französischer Bildhauer